Саудовская Про-лига 2021/2022 — 46-й сезон чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Он начался 11 августа 2021 года и закончился 22 мая 2022 года. В восемнадцатый раз чемпионом стал столичный «Аль-Хиляль». По итогам сезона чемпионат покинули: «Аль-Фейсали», «Аль-Ахли», «Аль-Хазм».

Команды

Турнирная таблица

Результаты

Статистика сезона

Бомбардиры

Голевые передачи

Вратари

Награды

Награды по месяцам

Примечания

Ссылки

goalzz.com 

2021/2022

2021/2022